Watermolenstraat (Belsele), een straat in Belsele in België
 Watermolenstraat (Gontronde), een straat in Gontronde in België
 Watermolenstraat (Paramaribo), een straat in Paramaribo in Suriname